

Canadá 
 Campbellton (Novo Brunswick)
 Campbellton (Terra Nova e Labrador)

Estados Unidos 

Campbellton (Flórida)

Ver também 
Campbelltown

Desambiguações de topônimos